

Geografia 
 Polley – suddivisione amministrativa della città di Ford, nel Wisconsin, Stati Uniti

Persone 
 Eugene Polley – ingegnere statunitense, sviluppatore del primo telecomando per il televisore
 Prince Polley – ex calciatore ghanese
 Sarah Polley – attrice, regista e sceneggiatrice canadese